Das Wort Starenkasten  als Benennung bezeichnet:

 einen Nistkasten für Stare
 ein stationäres Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung im Straßenverkehr
 Philips TD1410U (Starenkasten), einen Schwarzweiß-Fernseher der Nachkriegszeit

Siehe auch: